Günter Stephan ist der Name folgender Personen:

* Günter Stephan (Fußballspieler) (1912–1995), deutscher Fußballspieler
 Günter Stephan (Gewerkschafter) (1922–2012), deutscher Gewerkschafter